A-2 Hrvatska košarkaška liga  predstavlja drugi razred hrvatskog košarkaškog prvenstva u sezoni 2013./14. Igra se u pet skupina - "Jug", "Zapad", "Centar", "Sjever" i "Istok". Po završetku prvenstva, najsuspješnije momčadi igraju dodatnu kvalifikacijsku ligu za ulazak u viši rang - A-1 ligu.

Ljestvice

Kvalifikacijska liga za A-1

Dodatne kvalifikacije

Centar

Istok

Jug

Sjever

Zapad

Poveznice 
 A-1 HKL 2013./14.
 C Hrvatska košarkaška liga 2013./14.
 Kup Krešimira Ćosića 2013./14.

Izvori 
 crosarka.com, Kvalifikacije za A-1 ligu 2014., pristupljeno 22. svibnja 2014.
 sportingpulse.com A-2 Centar 2013./14., poredak , pristupljeno 26. ožujka 2014.
 sportingpulse.com A-2 Centar 2013./14., rezultati , pristupljeno 26. ožujka 2014.
 hks-cbf.hr, A-2 Istok 2013./14., 22. kolo i poredak , pristupljeno 10. travnja 2014.
 sportingpulse.com, A-2 Istok 2013./14., poredak , pristupljeno 26. ožujka 2014.
 sportingpulse.com, A-2 Istok 2013./14., rezultati , pristupljeno 26. ožujka 2014.
 sportingpulse.com, A-2 Jug 2013./14., poredak , pristupljeno 26. ožujka 2014.
 sportingpulse.com, A-2 Jug 2013./14., rezultati , pristupljeno 26. ožujka 2014.
 Košarkaški savez Koprivničko-križevačke županije, A-2 Sjever 2013./14. , pristupljeno 10. travnja 2014.
 hks-cbf.hr, A-2 Sjever 2013./14., 22. kolo i poredak, pristupljeno 10. travnja 2014.
 sportingpulse.com, A-2 Sjever 2013./14., poredak , pristupljeno 26. ožujka 2014.
 sportingpulse.com, A-2 Sjever 2013./14., rezultati , pristupljeno 26. ožujka 2014.
 sportingpulse.com, A-2 Zapad 2013./14., poredak , pristupljeno 26. ožujka 2014.
 sportingpulse.com, A-2 Zapad 2013./14., rezultati , pristupljeno 26. ožujka 2014.

2013-14
m-2-A-2
2013-14